Pollia är ett släkte av snäckor. Pollia ingår i familjen valthornssnäckor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Valthornssnäckor
Pollia